Sorpe ist der Name folgender Toponyme:

Sorpe (Lenne), Zufluss der Lenne im Stadtgebiet Schmallenberg im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
Sorpe (Röhr), Zufluss der Röhr im Stadtgebiet Sundern im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
Sorpe (Lleida), ein Dorf in Katalonien, Spanien

Siehe auch:
 Haus Sorpe, ehemalige Burg in Nordrhein-Westfalen
 Sorpetalsperre